Lambert I de Lovaina. dit el Barbut (~950-1015, Florennes), comte de Lovaina (988 -1015) i comte de Brussel·les
 Lambert I de Nantes (?-836), comte de Nantes i prefecte de la Marca Bretona (818-831) i Duc de Spoleto (834-836)
 Lambert I Polentani, fill de Guiu I Polentani al que va succeir a la seva mort el 1297 com a senyor de Ravenna 
 Lambert I de Spoleto, duc i marcgravi de Spoleto (860-71 i 876-880), fill de Guiu I de Spoleto al que va succeir el 860 (o potser el 859)